Susita bezeichnet:

 eine griechisch-römische Stadt in Palästina, siehe Hippos
 Șușița (Fluss), einen Fluss im Kreis Vrancea (Rumänien)
 Șușița (Breznița-Ocol), ein Dorf im Kreis Mehedinți (Rumänien)
 Șușița (Grozești), ein Dorf im Kreis Mehedinți (Rumänien)